Negoj-csúcs, a Fogarasi-havasok második legmagasabb hegycsúcsa (2535 m)
 Nyegojlunka, település Hunyad megyében
 Negoi, település Dolj megyében
 több romániai folyó neve